Агока́с — фамилия. В России, предположительно, является русской адаптацией финской фамилии А́хокас ().

Агокас — дворянский род Владимирской губернии.

Известные носители:

 Агокас, Евгений Викторович (1881—1960) — русский и советский военный деятель, полковник, профессор.
 
 Агокас, Сергей Викторович (1873—1937) — русский и советский педагог, полковник.

 Агокас, Наталья Николаевна (1904—?) — сестра Николая Николаевича, дочь Н. В. Агокаса.